Вільчинський — українське прізвище.

Чоловіки
 Вільчинський Станіслав Йосипович (нар. 1964) — український фізик-теоретик, доктор фізико-математичних наук.
 Вільчинський Віктор Григорович (нар. 1981) — рядовий МВС України, учасник російсько-української війни.
 Вільчинський Володимир Несторович (нар. 1967) — український футболіст, захисник.
 Вільчинський Володимир Тадейович (нар. 1931) — український радянський діяч, голова колгоспу, Герой Соціалістичної Праці.
 Вільчинський Максиміліан (1741—1793) — руський церковний діяч, священик-василіянин.
 Вільчинський Микола Григорович (1992—2018) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Вільчинський Олександр Казимирович (нар. 1963) — письменник, редактор.
 Вільчинський Олександр Олександрович (* 1955) — заслужений майстер народної творчості України.
 Єпископ Павло (в миру Іван Єлевфер'євич Вільчинський; 1829—1908) — український релігійний та освітній діяч.
 Вільчинський Тадеуш Феліксович (1888—1981) — польський, а пізніше український ботанік та міколог.

Жінки
 Вільчинська Зоя Володимирівна (нар. 1954) — історик, краєзнавець, архівіст та педагог.

Примітки 

Польські прізвища
Українські прізвища